Magna, mot latin qui signifie « grande » :
 Magna Carta, la Grande Charte
 Magna International, compagnie canadienne
 Magna, marque de peinture acrylique

Toponyme 

 Magna, une ville de l’Utah, aux États-Unis,
 Taposiris Magna, une ville ainsi qu'un temple de l'Égypte antique.

Voir aussi 
 Magnas : commune française, située dans le département du Gers